Le terme exposition peut désigner :

Littérature 
 Exposition (théâtre), technique littéraire consistant à énoncer, au début d’une œuvre littéraire, le sujet et le contexte sous lesquels l'œuvre sera présentée.
 Scène d'exposition, première scène du premier acte d'une pièce.

Musique 

 Exposition, début d'une œuvre ou partie d'œuvre de musique classique dont la structure formelle est la forme sonate.
 Exposition, chanson tirée de l'album Tout ça de Philippe Champagne.

Présentation au public 
 Exposition artistique, présentation de réalisations artistiques au public. Les expositions artistiques périodiques s'appellent souvent .
 Exposition de la Jeunesse, présentation libre de peintures à Paris sous l'Ancien Régime.
 Exposition coloniale, organisées au  et dans la première moitié du  dans les pays européens avec pour but de montrer les différentes facettes des colonies. 
 Exposition universelle, terme générique qui désigne les grandes expositions internationales tenues depuis le milieu du .
 Exposition virtuelle.
 Exposcience
 Voir aussi : salon (événementiel).

Technique de photographie 
 Exposition (photographie), désigne l'action d'un rayonnement lumineux sur une pellicule photographique. 
 Mesure TTL de l'exposition.

Sciences 
 Exposition lumineuse en optique (photométrie et radiométrie), grandeur physique qui représente la lumière captée par un récepteur.
 Exposition (géographie), orientation d'un site topographique en fonction des points cardinaux et de l'influence du climat.
 Exposition (ethnologie), forme de sacrifice humain. 
 Exposition (psychologie), technique de désensibilisation utilisée en psychothérapie cognitivo-comportementale.
 un sujet (humain, animal) ou un objet peut être exposé à une pollution (altéragène physique, biologique, chimique). On parle ainsi d'exposition environnementale, d'exposition professionnelle, de facteurs d'exposition ou encore de degré d'exposition ;
 Exposition (rayonnement ionisant), grandeur physique utilisée historiquement pour caractériser l'irradiation X ou gamma, maintenant remplacée par la dose absorbée.
 Exposition (irradiation), synonyme d'irradiation.

Finance 
 Exposition en cas de défaut, paramètre bâlois.

Notes et références